O Campeonato Bósnio de Handebol é a divisão máxima do handebol no país. Composto por 12 equipes, vale vaga para a EHF Champions League, e Taça EHF, organizado pela Federação de Handebol da Bósnia e Hezergovina.

Edição 2015

Campeões

Maiores Vencedores

Ligações Externas 
Sitio da Federação

B
Handebol da Bósnia e Herzegovina